Vulgrí I d'Angulema, comte d'Agen, Périgord i Angulema
 Vulgrí II d'Angulema, comte d'Angulema
 Vulgrí III d'Angulema, comte d'Angulema